Э́мма Хе́минг-Уи́ллис (; род. 18 июня 1978, Мальта) — британская актриса и фотомодель.

Биография 
Эмма Хеминг родилась 18 июня 1978 года на Мальте, а росла в Великобритании и в Калифорнии (США).

Карьера 
Начала карьеру актрисы и фотомодели в 2001 году. Работала в канадской фирме , рекламируя нижнее бельё. Снималась для обложек ведущих мировых журналов — Elle, Glamour, Shape. В 2005 году журнал Maxim включил Эмму в список 100 самых сексуальных женщин мира под 86-м номером.

Была участницей многих модных показов, представляя одежду и аксессуары знаменитых модных марок — Herve Leger, John Galliano, Paco Rabanne, Christian Dior, Chanel, Maska, Thierry Mugler, Valentino, Emanuel Ungaro, Ralph Lauren, Victoria `s Secret.

Личная жизнь 
С 21 марта 2009 года Эмма замужем за актёром Брюсом Уиллисом (род. 1955), с которым она встречалась 15 месяцев до их свадьбы. У супругов две дочери — Мейбл Рэй Уиллис (род. 1 апреля 2012) и Эвелин Пенн Уиллис (род. 5 мая 2014).

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 Profile of Emma Heming на сайте Fashion Model Directory
 Эмма Хеминг на сайте КиноПоиск
 
 Bruce Willis Puts Official Seal on Marriage Yahoo News, March 28, 2009
 
 Fashion Model — Profile of FMD — Emma Henning

Уиллисы
Семья Брюса Уиллиса